Дубовское сельское поселение — муниципальное образование в Дубовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Дубовское.

Административное устройство 
В состав Дубовского сельского поселения входят:
 село Дубовское
 хутор Ериковский

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Сайт Дубовского района

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Дубовского района Ростовской области